Por Moebius ou Möbius, pode estar procurando:

Medicina 
Síndrome de Moebius, uma doença que causa paralisia facial e perda dos movimentos do rosto.

Pessoas 
Moebius (banda desenhada), pseudônimo de Jean Giraud, desenhista de .
August Ferdinand Möbius, matemático.
Dieter Moebius (Doutor Moebius), um é músico suíço-alemão de música eletrônica e krautrock.
Karl August Möbius, biólogo e pioneiro da ecologia.

Matemática, Geometria 
Fita de Möbius, um objeto matemático.
Função de Möbius, uma função multiplicativa na Teoria dos Números e Combinatória.
Transformação de Möbius, uma função.

Quimica 
 Aromaticidade Möbius, um tipo especial de aromaticidade.

Banda desenhada 
 Silent Möbius, uma mangá japonês.

Astronomia 
 28516 Möbius, um asteróide.

Desambiguação